Se llama alcalde de la hermandad al alcalde que se nombraba cada año en los pueblos de España para que conociera de los delitos y excesos cometidos en el campo. 

Era juez lego y tenía concedido el uso vara. En algunos lugares solía haber dos alcaldes: uno por el estado de hijosdalgo y otro por el de los hombres-buenos o pecheros.

Referencias
''Diccionario de la lengua española, 1770

Antiguas ocupaciones jurídicas